Callidiopini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae. Compreende 313 espécies, em 56 gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Callidiopini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Acuticeresium (Villiers, 1970)
 Gênero Adrium (Pascoe, 1866)
 Gênero Agnitosternum (Jordan, 1894)
 Gênero Anthribatus (Fairmaire, 1896)
 Gênero Asperidorsus (Adlbauer, 2007)
 Gênero Bethelium (Pascoe, 1866)
 Gênero Bornesalpinia (Vives, 2009)
 Gênero Bouakea (Adlbauer, 2003)
 Gênero Callidiopis (Thomson, 1864)
 Gênero Ceresiella (Holzschuh, 1995)
 Gênero Ceresium (Newman, 1842)
 Gênero Cilium (Fairmaire, 1898)
 Gênero Coccothorax (Aurivillius, 1917)
 Gênero Conoxilus (Adlbauer, 2002)
 Gênero Cristaphanes (Vives, 2009)
 Gênero Curtomerus (Stephens, 1839)
 Gênero Diaspila (Jordan, 1903)
 Gênero Dictamnia (Pascoe, 1869)
 Gênero Didymocantha (Newman, 1840)
 Gênero Ectinope (Pascoe, 1875)
 Gênero Elegantozoum (Adlbauer, 2004)
 Gênero Examnes (Pascoe, 1869)
 Gênero Falsoibidion (Pic, 1922)
 Gênero Ganosomus (Fairmaire, 1901)
 Gênero Gelonaetha (Thomson, 1878)
 Gênero Herozoum (Thomson, 1878)
 Gênero Hybometopia (Ganglbauer, 1889)
 Gênero Laniferus (Dillon & Dillon, 1952)
 Gênero Linyra (Fairmaire, 1898)
 Gênero Metacopa (Fairmaire, 1896)
 Gênero Minutius (Fairmaire, 1902)
 Gênero Nastocerus (Fairmaire, 1897)
 Gênero Neobethelium (Blackburn, 1894)
 Gênero Notoceresium (Blackburn, 1901)
 Gênero Oemona (Newman, 1840)
 Gênero Oxymagis (Pascoe, 1866)
 Gênero Paphora (Pascoe, 1866)
 Gênero Parasalpinia (Hayashi, 1962)
 Gênero Porithea (Pascoe, 1866)
 Gênero Prosype (Thomson, 1864)
 Gênero Psylacrida (Thomson, 1878)
 Gênero Pteroptychus (Aurivillius, 1912)
 Gênero Salpinia (Pascoe, 1869)
 Gênero Sassandrioides (Adlbauer, 2008)
 Gênero Semiope (Pascoe, 1869)
 Gênero Sidellus (McKeown, 1945)
 Gênero Stenobrium (Kolbe, 1893)
 Gênero Stenodryas (Bates, 1873)
 Gênero Stenygrinum (Bates, 1873)
 Gênero Sternangustum (Jordan, 1894)
 Gênero Teocchius (Adlbauer & Sudre, 2003)
 Gênero Tethionea (Pascoe, 1869)
 Gênero Thephantes (Pascoe, 1867)
 Gênero Trimeroderus (Fairmaire, 1896)
 Gênero Trinophylum (Bates, 1878)
 Gênero Zarina (Fairmaire, 1898)

Callidiopini
Tribos de cerambicídeos